Willi Schultz ist der Name folgender Personen:

* Willi Schultz (Volkskundler) (1892–1972), deutscher Lehrer und Volkskundler
 Willi Schultz (Politiker) (1896–1961), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Willi Schultz (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler 
 Willi Gottfried Schultz (1900–1969), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer

 
Siehe auch:
 Willi Schulz (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schultz
 Wilhelm Schulz